Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 1988. Соревнования по горнолыжному спорту проходили на XV зимних Олимпийских играх в горнолыжном комплексе «Накиска» к западу от Калгари. Было разыграно 10 комплектов наград (5 у мужчин, 5 у женщин). Соревнования проходили с 15 по 27 февраля 1988 года.

Медали в супергиганте были разыграны впервые в истории Олимпийских игр, а в комбинации — впервые с Игр 1948 года.

Результаты

Мужчины

Скоростной спуск

Супергигант

Гигантский слалом

Слалом

Комбинация

Женщины

Скоростной спуск

Супергигант

Гигантский слалом

Слалом

Комбинация

Медальный зачёт 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

См. также 
 Кубок мира по горнолыжному спорту 1987/1988
 Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1987
 Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1989

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол Игр

Горнолыжный спорт на Олимпийских играх
Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 1988